Władysław Janowski (1866-1928)– polski lekarz internista, bakteriolog, wydawca.
 Władysław Janowski (1931-2017) – polski duchowny rzymskokatlicki.